La detentrice del titolo è Simona Halep, che si è ritirata prima dell'inizio del torneo. La vincitrice del titolo è Lucie Šafářová che ha battuto in finale Viktoryja Azaranka con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Simona Halep (ritirata)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova (secondo turno)

  Andrea Petković (quarti di finale) 
  Venus Williams (semifinale) 
  Angelique Kerber (primo turno) 
  Carla Suárez Navarro (semifinale)

Qualificazioni 

  Stefanie Vögele (primo turno)
  Kirsten Flipkens (primo turno)

  Alexandra Dulgheru (ritirata, secondo turo) 
  Dar'ja Gavrilova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2015
WTA Tour 2015